The Great Annihilator – dziewiąty album studyjny amerykańskiego zespołu Swans, wydany w 1995 przez Invisible i Young God Records. Z płyty pochodzi opublikowany w 1994 singel Celebrity Lifestyle / Mother/Father.

Pod względem muzycznym album The Great Annihilator zwraca się w kierunku bardziej gitarowego, intensywnego i rytmicznego brzmienia, w pewnym stopniu odwołuje się również do melodyjnej stylistyki wcześniejszych płyt zespołu z lat 90. Autorem utworów na płycie jest Michael Gira (współautorką muzyki w „My Buried Child” i „Out” jest Jarboe).

Lista utworów 
Wersja 2xLP / CD:

Twórcy 
 Michael Gira – śpiew, gitara elektryczna, gitara elektryczna 12-strunowa, gitara akustyczna, fortepian, dźwięki
 Jarboe – śpiew, instrumenty klawiszowe, organy, dźwięki
 Norman Westberg – gitara elektryczna
 Clinton Steele – gitara elektryczna
 Algis Kizys – gitara basowa
 Bill Rieflin – perkusja, gitara akustyczna 12-strunowa, dźwięki
 Ted Parsons – perkusja
 Martin Atkins – instrumenty perkusyjne w „My Buried Child”
 Nicky Skopelitis – gitara elektryczna i gitara akustyczna w „Warm”
 Larry Seven – kontrabas w „Out”

Reedycje 
W 2002 nakładem Young God Records ukazała się reedycja albumu The Great Annihilator wraz z dodatkowym utworem „I Am the Sun” (Live at the Flesh Club) z singla I Am the Sun.

W 2017 nakładem Young God Records i Mute Records ukazała się dwupłytowa reedycja pod tytułem The Great Annihilator / Drainland. Na pierwszym dysku znajdują się te same utwory, które weszły w skład reedycji z 2002, natomiast drugi dysk zawiera solowy album Michaela Giry Drainland z 1995:

W 2017 ukazała się również dwupłytowa winylowa reedycja albumu.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka albumu
 Album na stronie Young God Records

Albumy muzyczne wydane w roku 1995
Albumy Swans
Albumy Young God Records
Albumy wyprodukowane przez Michaela Girę